Бундеслига 1979—1980 — 17-й чемпионат Федеративной Республики Германии по футболу. Турнир стартовал 11 августа 1979 года, а завершился 31 мая 1980 года. Чемпионом стала «Бавария», набравшая 50 очков.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Статистика турнира 
 Самая крупная домашняя победа: «Кёльн» — «Айнтрахт» (Брауншвейг) — 8:0 (5 тур, 8 сентября 1979 года)
 Самая крупная гостевая победа: «Герта» — «Гамбург» —  0:6 (21 тур, 5 апреля 1980 года)
 Самый результативный матч (10 голов): «Вердер» — «Мюнхен 1860» — 4:6 (19 тур, 26 января 1980 года)

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Бундеслиги  
 Бундеслига 1979/80  

Германия
Германия
1979/1980
Спорт в Германии в 1979 году
Спорт в Германии в 1980 году